Randolph County kan syfta på flera olika countyn i USA:

 Randolph County, Alabama
 Randolph County, Arkansas
 Randolph County, Georgia
 Randolph County, Illinois
 Randolph County, Indiana
 Randolph County, Missouri
 Randolph County, North Carolina
 Randolph County, West Virginia